María de Borbón, duquesa de Montpensier (Castillo de Gaillon, Gaillon, 15 de octubre de 1605 – Palacio del Louvre, París, 4 de junio de 1627), llamada Mademoiselle de Montpensier, fue una riquísima heredera de sangre real.

Vida 
Era hija de Enrique de Montpensier y de Enriqueta Catalina de Joyeuse, princesa de Joinville y duquesa de Joyeuse.

Conocida como Mademoiselle de Montpensier antes de su matrimonio, era la única hija del duque y la duquesa de Montpensier. A la edad de dos años, fue comprometida con el segundo hijo de Enrique IV de Francia, Nicolás Enrique de Francia, duque de Orléans, pero murió a la edad de cuatro años en 1611. Luego fue prometida a su hermano, Gastón de Francia, duque de Orleans, el hermano menor del rey Luis XIII y presunto heredero al trono de Francia.

El Cardenal Richelieu y Luis XIII de Francia habían proyectado que María de Borbón fuera la esposa de Gastón de Francia, hermano del rey, con el fin de que su fortuna pasara a la familia real. Pero Gastón se negaba a contraer tal matrimonio.

Matrimonio e hija 
Tras la fallida conspiración de Chalais, Gastón se casó finalmente con Mademoiselle de Montpensier y fue nombrado Duque de Orleáns. La ceremonia se realizó en Nantes, el 6 de agosto de 1626, en presencia de Luis XIII, su esposa la reina Ana de Austria, y María de Médicis, la reina madre. Según la biógrafa de su hija, Vita Sackville-West, citando a un miembro de la familia de su esposo, "nunca se vio una boda más triste".

La duquesa murió al año siguiente tras dar a luz una niña: la célebre Ana María Luisa de Orleans, la Gran Mademoiselle que heredó el carácter fantástico de su padre y la enorme fortuna de su madre.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XVII
Casa de Borbón en Francia
Dinastía de Orleans
Princesas de sangre
Borbon Montpensier, Maria
Fallecidas por parto
Francesas del siglo XVII
Fallecidos en París